O King of the Ring 1993 foi a sétima edição do torneio King of the Ring. Decorreu entre 4 de Maio e 13 de Junho de 1993. As eliminatórias foram:

¹ Bret "The Hitman" Hart foi considerado o Nº1 Seed no torneio King of the Ring 1993.

² Mr. Perfect e Doink The Clown lutaram até aos dez minutos limite no primeiro combate de qualificação para o King of the Ring no WWF Superstars 5/1/93. Mr. Perfect e Doink The Clown lutaram novamente até ao tempo limite no WWF Wrestling Challenge 5/15/93. Eles lutaram finalmente no WWF Monday Night RAW 5/24/93 num combate onde já não havia tempo limite.

3 Crush e "The Heartbreak Kid" Shawn Michaels lutaram até Double Count-Out no WWF Superstars 5/22/93 em 5:22 num combate de qualificação para o King of the Ring. Michaels tinha perdido o WWF Intercontinental Championship apenas cinco dias antes. Crush fez então uma petição para o presindete da WWF, Jack Tunney para mudar a decisão dizendo que Michaels custou de propósito o lugar no torneio King of the Ring 1993 para os dois. Crush recebeu mais tarde uma oportunidade pelo WWF Intercontinental Championship com Michaels no pay-per-view King of the Ring.

4 "The Beast From The East" Bam Bam Bigelow derrotou Bret "The Hitman" Hart aos 9:26 após um headbutt a partir do topo do turnbuckle. Antes desse final, Luna Vachon interferiu. O supervisor sénior Earl Hebner veio ao ringue e informou o árbitro original da interferência de Vachon, recomeçando o combate aos 10:30.

O evento pay-per-view decorreu a 13 de Junho de 1993 no Nutter Center em Dayton, Ohio.
 Bret Hart derrotou Razor Ramon num combate de quartos-final do King of the Ring (10:27)
 Mr Perfect derrotou Mr. Hughes por desqualificação num combate de quartos-final do King of the Ring (5:59)
 Bam Bam Bigelow derrotou Jim Duggan num combate de quartos-final do King of the Ring (5:00)
 Tatanka e Lex Luger empataram por tempo limite num combate de quartos-final do King of the Ring (15:00)
 Bret Hart derrotou Mr. Perfect num combate de meias-finais do King of the Ring (18:55)
 Yokozuna derrotou Hulk Hogan para conquistar o WWF World Championship (13:10)
 The Smokin' Gunns (Billy e Bart) e The Steiner Brothers (Rick e Scott) derrotaram The Headshrinkers (Samu e Fatu) e os campeões de Tag Team da WWF Money Inc. (Ted DiBiase e Irwin R. Schyster) (7:02)
 Shawn Michaels derrotou Crush para manter o WWF Intercontinental Championship (11:13)
 Bret Hart derrotou Bam Bam Bigelow para ganhar o torneio King of the Ring (18:18)

King of the Ring
Pay-per-views da WWE